Бронте — фамилия.

Семья литераторов Бронте (Brontë):

 Бронте, Патрик (Reverend Patrick Brontë; 1777—1861) — ирландский английский писатель, отец Бренуэлла, Шарлотты, Эмили и Энн Бронте.
 Бронте, Бренуэлл (Patrick Branwell Brontë; 1817—1848) — английский художник и поэт.

Сёстры Бронте — знаменитые английские сёстры-романистки:

 Бронте, Шарлотта (Charlotte Brontë; 1816—1855) — английская романистка.
 Бронте, Эмили (Emily Jane Brontë; 1818—1848) — английская писательница.
 Бронте, Энн (Анна; Anne Brontë; 1820—1849) — английская писательница и поэтесса.

Географические объекты 
 Страна Бронте — неофициальное название местности в Англии, где жили сёстры Бронте.
 Музей сестёр Бронте в Англии.
 Бронт () — город в США (штат Техас).
 Бронте — город в Италии (остров Сицилия).
 Bronte — пригород Сиднея ( Австралия).
 Bronte — одна из частей города Оквилл в Канаде (провинция Онтарио).

 Бронте — кратер на планете Меркурий.

См. также
Бонте